Aveleda (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Aveleda (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Aveleda (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada
 Aveleda (Vila do Conde), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde